Валентин Никитин:
 Никитин, Валентин Арсентьевич (1947—2017) — советский и российский журналист, публицист, писатель, издатель, литературный редактор, преподаватель.
 Никитин, Валентин Викторович (1935—2020) — советский и российский ортопед-травматолог.
 Никитин, Валентин Дмитриевич (1913—2004) — секретарь Кемеровского обкома партии, председатель Кузбасского совнархоза.
 Никитин, Валентин Иванович (1948—2018) — депутат Государственной думы Российской Федерации I—III созывов.
 Никитин, Валентин Михайлович (1929—1975) — Герой Социалистического Труда, механизатор.